Blutfülle steht für

 Plethora
 Hyperämie
 Polyglobulie